Mantis peut désigner  :
 Mantis : un genre d'insectes de la famille des Mantidae (mante religieuse, …).
 Mantis Bug Tracker, un système de suivi de bug basé sur une interface web.
 Une super-héroïne, Mantis, la Madonne Céleste, appartenant à l'Univers Marvel.
 Mantis est l'ancien nom de montagnes russes de Cedar Point renommées aujourd'hui Rougarou.
 M.A.N.T.I.S., une série télévisée.
 Une voiture obtenable dans une caisse dans le jeu Rocket League.

Voir aussi